Stati Uniti d'America
Cushing – città della Contea di Woodbury, Iowa
Cushing – città della Contea di Knox, Maine
Cushing – villaggio della Contea di Howard, Nebraska
Cushing – città della Contea di Payne, Oklahoma
Cushing – città della Contea di Nacogdoches, Texas

 Cognomi

Peter Cushing – attore
Richard James Cushing – cardinale
Caleb Cushing – politico e diplomatico
Brian Cushing – giocatore di football americano
Harvey Williams Cushing – chirurgo
William Cushing – giudice della Corte suprema degli Stati Uniti

 Malattie

Malattia di Cushing
Sindrome di Cushing
Sindrome di Cushing equina
Riflesso di Cushing